Volta Limburg Classic 2022 var den 47. udgave af det hollandske cykelløb Volta Limburg Classic. Det blev kørt den 2. april 2022 med start og mål i Eijsden i provinsen Limburg. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2022. Løbet blev vundet af belgiske Arnaud De Lie fra .

Resultater

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2022
UCI Europe Tour 2022